Miejscowości w USA:
 Waynesburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Waynesburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene